Балдуин II, гроф Фландрије (863 - 10. септембар 918) је био гроф Фландрије. Био је син Балдуина I и Јудита од Фландрије.

Породично стабло 

Умрли 918.
Грофови Фландрије
Фландријска династија